Daniel Janneau
Guillaume Janneau